Il singolare del torneo di tennis U.S. Indoor National Championships 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Stefan Edberg che ha battuto in finale Yannick Noah 6-1, 6-0.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (semifinali)
 Eliot Teltscher (quarti di finale)
 Yannick Noah (finale)
 Aaron Krickstein (secondo turno)
 Johan Kriek (terzo turno)
 Kevin Curren (quarti di finale)
 Tomáš Šmíd (secondo turno)
 Juan Aguilera (secondo turno)

 Stefan Edberg (Campione)
 Ben Testerman (secondo turno)
 Brad Gilbert (quarti di finale)
 Ramesh Krishnan (terzo turno)
 Kevin Curren (terzo turno)
 David Pate (secondo turno)
 Leif Shiras (secondo turno)
 Terry Moor (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Indoor National Championships 1985